Camin, frazione del comune italiano di Padova
Cămin, comune della Romania nel distretto di Satu Mare